Черемисинов — русская фамилия.

Фамилия «Черемисинов» восходит к аналогичному нарицательному. Черемисами в старину называли марийцев — народ, принадлежащий к восточно-финской группе. Таким образом, очевидно, что основатель рода Черемисиных имел марийские корни.

 Черемисиновы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Черемисинов, Алексей Борисович (род. 1985) — российский фехтовальщик.
 Черемисинов, Герасим Иванович (?—1806) — тайный советник, Могилевский губернатор.
 Черемисинов, Георгий Андрианович (1914—1972) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, первый директор Красноярского СХИ.
 Черемисинов, Григорий Михайлович (1895—1980) — начальник Тульского оружейно-технического училища, генерал-майор артиллерии.
 Черемисинов, Дементий Иванович — российский государственный деятель времён Ивана Грозного и Смутного времени, Астраханский воевода.
 Черемисинов-Караулов, Иван Семёнович (ум. после 1573) — русский военный и государственный деятель XVI века.
 Черемисинов, Никифор Андрианович (1907—1976) — советский биолог, фитопатолог.
 
 Черемисинов, Яков Яковлевич (?—1847) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

См. также 
 Черемисин — фамилия.